Qingdao Football Club, anteriormente Qingdao Huanghai Football Club é um clube extinto, entre muitos outros, do Futebol Chinês devido a problemas financeiros, sendo que a última época que disputaram no Futebol Chinês foi em 2020/21, onde foram a playoff de despromoção, mas acabaram por conseguirem assegurar a manutenção na Super Liga Chinesa.

Contudo, os problemas financeiros de uma gerência fraca do clube, desde falta de pagamentos de salários até à manutenção do próprio estádio, levaram à absolvição do clube, tendo fechado portas em maio de 2021.

Elenco atual 
Atualizado em 11 de março de 2020.

 Legenda
*Última equipa a jogar pelo Qingdao FC*
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Clubes de futebol da China